Cette page contient les pages d'homonymie de Ambo et Ambos.

 Ambo, une ville d'Éthiopie ;
 Ambo,une  woreda d'Éthiopie où se trouve la ville précédente ;
 Ambō, une ville du Japon ;
 Ambo, un village du Cameroun ;
 Ambo, une petite île de l'atoll de Tarawa-Sud où est située la Maneaba ni Maungatabu (le Parlement national) des Kiribati ;
 déclaration d'Ambo sur le changement climatique, signée par douze États à Ambo le  ;
 Province d'Ambo, une province du Pérou.

Ambo peut aussi désigner :
 Ambo, une langue du Cameroun et du Nigéria.

Ambos peut désigner :
 Ambos ou Ovambos, un peuple d'Angola.